Уи Нейллы ( — «От Ниалла») — ирландские и шотландские династии, произошедшие от Ниалла Девять Заложников, полуисторического Верховного короля Ирландии.

Первым поколением Уи Нейллов были семь сыновей Ниалла:

 Коналл Гулбан, предок династии Кенел Конайлл.
 Энда
 Эоган, предок династии Кенел нЭогайн.
 Кайрпре, предок династии Кенел Кайрпри.
 Лоэгайре, предок династии Кенел Лоэгайри.
 Коналл Кремтайнне, предок династий Кланн Холмайн и Сил Аэдо Слане.
 Фиаху, предок династии Кенел Фиахах.

Все они при жизни состояли в династии Коннахта, или «сыновей Ниалла». Термин Уи Нейлл — по своему определению — появился только при его внуках и правнуках.

Династии, вышедшие из Уи Нейллов, в особенности Кенел Конайль и Кенел нЭогайн, правили Ольстером (королевства Тирконнелл и Тирон) до поражения в Девятилетней войне в 1603 году. Главы семей уплыли в католическую Европу в 1607 году. Это событие известно как Бегство графов.

Семейное древо Уи Нейллов 
Жирным шрифтом выделены Верховные Короли Ирландии.

Литература 
 «The Great Book of Irish Genealogies», Dubhaltach Mac Fhirbhisigh (ed. Nollaig O’Muralie), Dublin, 2005.
 

История Ирландии
Верховные короли Ирландии
Королевские династии Европы